Соревнования по фехтованию на шпагах в индивидуальном первенстве среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 30 июля. Приняли участие 37 спортсменок из 20 стран. Олимпийской чемпионкой стала украинка Яна Шемякина, одолевшая в финале чемпионку Олимпийских игр Пекина Бритту Хайдеман. Бронзовую медаль завоевала китаянка Сунь Юйцзе.

В полуфинале между немкой Бриттой Хайдеман и кореянкой Син А Рам возник скандал из-за несовершенства системы отсчёта времени фехтовальных поединков.  На последней секунде дополнительной минуты поединка соперницы три раза возобновляли бой, в результате чего немецкая фехтовальщица смогла нанести решающий укол. Возмущенная корейская делегация подала протест, а Син А Рам не покидала дорожку более часа, не желая признавать итоги поединка. В конечном итоге организаторы соревнований увели плачущую корейскую фехтовальщицу, которая менее чем через час вышла на матч за бронзовую медаль, где проиграла китаянке Сунь Юйцзе.

Призёры

Соревнование

Финальный раунд

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Результаты игр на sports-reference.com  
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012